Аббаса́нта () — город в Италии, расположен в регионе Сардиния, подчинён административному центру Ористано (провинция).

Население составляет 2888 человек (на 2006 г.), плотность населения составляет 70,64 чел./км². Занимает площадь 40 км². Почтовый индекс — 9071. Телефонный код — 0785.

Покровительницей города почитается святая великомученица Екатерина Александрийская. Праздник города ежегодно празднуется 25 ноября.

Ссылки 
  Официальный сайт города Аббазанта 

Города Сардинии